Toto je seznam současných 79 okresů na Slovensku včetně základních statistických údajů (stav k 31. 12. 2017).

Seznam

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 

 Administrativní dělení Slovenska
 Seznam krajů na Slovensku
 Seznam míst na Slovensku
 Seznam měst a obcí na Slovensku

Okresy na Slovensku
Okresy Slovenska